Lionel Cranfield  kan syfta på:

* Lionel Cranfield, 1:e earl av Middlesex  (1575–1645), engelsk köpman och adelsman
 Lionel Cranfield, 3:e earl av Middlesex (1625–1674), engelsk adelsman
 Lionel Cranfield (1883–1968), engelsk kricketspelare